Tres Cruces (Argentinië), een plaats in het Argentijnse bestuurlijke gebied Humahuaca in de provincie Jujuy
 Tres Cruces (Montevideo), een wijk in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo